Хаймор — фамилия. Известные носители:
 Хаймор, Джозеф
 Хаймор, Фредди